Список риб Словаччини неповний і включає в себе 88 види риб, які можна знайти в територіальних водах Словаччини.

A 
 Abramis brama
 Acipenser nudiventris
 Acipenser ruthenus
 Acipenser stellatus 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnus alburnus 
 Alburnus chalcoides 
 Ameiurus nebulosus 
 Anguilla anguilla 
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Barbatula barbatula 
 Barbus barbus 
 Barbus carpathicus
 Barbus meridionalis 
 Blicca bjoerkna

C 
 Carassius auratus auratus
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Chondrostoma nasus 
 Cobitis taenia 
 Coregonus lavaretus
 Coregonus oxyrinchus 
 Coregonus peled 
 Cottus gobio 
 Cottus poecilopus
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinus carpio carpio 
 Cyprinus carpio haematopterus

E 
 Esox lucius 
 Eudontomyzon danfordi
 Eudontomyzon mariae 
 Eudontomyzon vladykovi

G 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Gobio gobio 
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus cernua

H 
 Hucho hucho 
 Huso huso 
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

I 
 Ictalurus punctatus

L 
 Lampetra fluviatilis 
 Lampetra planeri 
 Lepomis gibbosus 
 Leucaspius delineatus
 Leuciscus idus 
 Leuciscus leuciscus
 Lota lota

M 
 Micropterus dolomieu
 Micropterus salmoides 
 Misgurnus fossilis 
 Mylopharyngodon piceus

O 
 Oncorhynchus mykiss 
 Oreochromis niloticus niloticus
 Oreochromis urolepis hornorum

P 
 Pelecus cultratus 
 Perca fluviatilis 
 Perccottus glenii 
 Phoxinus phoxinus 
 Poecilia reticulata 
 Poecilia sphenops 
 Pseudorasbora parva

R 
 Rhodeus amarus
 Romanogobio albipinnatus 
 Romanogobio kesslerii 
 Rutilus meidingeri 
 Rutilus rutilus

S 
 Sabanejewia balcanica
 Sabanejewia bulgarica 
 Salmo salar 
 Salmo trutta trutta
 Salvelinus alpinus alpinus
 Salvelinus fontinalis 
 Salvelinus namaycush 
 Sander lucioperca 
 Scardinius erythrophthalmus
 Silurus glanis 
 Squalius cephalus

T 
 Thymallus arcticus arcticus
 Thymallus thymallus 
 Tinca tinca

U 
 Umbra krameri

V 
 Vimba vimba

X 
 Xiphophorus hellerii

Z 
 Zingel streber 
 Zingel zingel

Примітки

Посилання 
 FAO - Fishery and Aquaculture Country Profiles - Slovakia  

Риби
Словаччина